Леандро Вака Гутьеррес (; род. 24 ноября 1995 года, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский футболист, нападающий клуба «Боливар» и сборной Боливии.

Клубная карьера 
Гутьеррес начал профессиональную карьеру в клубе «Блуминг». 11 февраля 2014 года в матче против «Спорт Бойз Варнес» он дебютировал в чемпионате Боливии. 23 ноября 2015 года в поединке против «Циклона» Леандро забил свой первый гол за Блуминг. Летом 2016 года Вака был арендован клубом «Спорт Бойз Варнес». 13 августа в матче против «Реал Потоси» он дебютировал за новый клуб. 11 декабря в поединке против «Сан-Хосе Оруро» Леонардо сделал дубль, забив свои первые голы за «Спорт Бойз Варнес».

Летом 2019 года Вака перешёл в «Боливар». 14 августа в матче против «Гуабира» он дебютировал за новый клуб. 3 февраля в поединке против «Гаубира» Леандро забил свой первый гол за «Боливар».

Международная карьера 
В начале 2015 года Вака в составе молодёжной сборной Боливии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матчах против Парагвая, Эквадора, Перу и Аргентины.

7 июня 2018 года в товарищеском матче против сборной Южной Кореи Вака дебютировал за сборную Боливии. 13 октября в поединке против сборной Мьянмы Леандро забил свой первый гол за национальную команду.

В 2019 году в составе сборной Вака принял участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Перу и Венесуэлы.

Голы за сборную Боливии

Примечания 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Спорт Бойз Варнес»